ACO steht für:
 den Roman A Clockwork Orange (Buch) und den darauf basierende Film Uhrwerk Orange (Film), jeweils in Originalsprache
 ACO (Sängerin), eine japanische Sängerin
 das Unternehmen ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, siehe ACO Gruppe
 das Unternehmen ACO food GmbH & Co. KG in Oederan (Lebensmittel-Import und -Vertrieb)
 Allied Command Operations; siehe Supreme Headquarters Allied Powers Europe
 Allmand Chaoten Orchester 
 Amadeus Commercial Organisations; siehe Amadeus (CRS)
 Ant Colony Optimization Metaheuristik; siehe Ameisenalgorithmus
 Aerodromo Ascona (IATA-Code), Tessin (Schweiz)
 Athleten Club Oberstein 1896, deutscher Ringerverein 
 Austrian Academic Computer Network; siehe ACOnet
 Automobile Club de l’Ouest, Veranstalter des 24-Stunden-Rennens von Le Mans

Aco steht für:
 Aco (Concepción), Ort in der Provinz Concepción (Peru)
 Aco (Corongo), Ort in der Provinz Corongo (Peru)
 Distrikt Aco (Concepción), Distrikt in der Provinz Concepción (Peru)
 Distrikt Aco (Corongo), Distrikt in der Provinz Corongo (Peru)

AcO steht für:
 Acetoxygruppe, eine chemische Molekülstruktur 

Siehe auch:
 AZO

ACO